Löchner ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Löchner (1915–2013), deutscher Pädagoge, Dichter, Autor und Schachspieler
 Johann Löchner (1861–1923), deutscher Lehrer und Politiker (DDP)